Izgrew – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Izgrew – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Izgrew – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł
 Izgrew – wieś w Bułgarii, w obwodzie Plewen
 Izgrew – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen
 Izgrew – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan
 Izgrew – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen
 Izgrew – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna
 Izgrew – rejon w Sofii
 Izgrew – dzielnica w Burgasie
 Izgrew – dzielnica w Płowdiwie
 Izgrew – dzielnica w Sofii
 Izgrew – dzielnica w Warnie
 Izgrew – osiedle w Burgasie